Məmmədov, Məmmədova oder Mammadov, Mammadova ist ein aserbaidschanischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Ağası Məmmədov (* 1980), aserbaidschanischer Boxer
 Ali Asgar Mammadov (* 1977), aserbaidschanischer Tarspieler
 Annamammad Mammadov (1970–2010), turkmenischer Diplomat
 Arif Mammadov (* 1964), aserbaidschanischer Diplomat
 Asif Məmmədov (* 1986), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Aydın Məmmədov (* 1967), aserbaidschanischer Historiker
 Bəybala Məmmədov, aserbaidschanischer Fußballvereinspräsident
 Bülbül Məmmədov, aserbaidschanischer Sänger
 Elbrus Məmmədov (* 1972), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elnur Məmmədov (Fußballspieler) (* 1973), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elnur Məmmədov (Judoka), aserbaidschanischer Judoka
 Elşən Məmmədov (* 1980), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elvin Məmmədov (* 1988), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Elxan Məmmədov, aserbaidschanischer Judoka
 Emil Məmmədov (* 1996), gehört zum aserbaidschanischen Adel 
 Etibar Məmmədov (* 1955), aserbaidschanischer Politiker
 Fərid Məmmədov (* 1991), aserbaidschanischer Popsänger
 Fizuli Məmmədov (* 1977), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Galib Mammadov (* 1946), aserbaidschanischer Komponist
 İbrahim Məmmədov (1928–1993), sowjetisch-aserbaidschanischer Komponist und Musikpädagoge
 İlqar Məmmədov (* 1965), aserbaidschanischer Fechter
 İlham Məmmədov (* 1970), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Israfil Məmmədov (1919–1946), aserbaidschanischer Militär
 Mehdi Məmmədov (1918–1985), aserbaidschanisch-sowjetischer Schauspieler, Theaterregisseur, Pädagoge und Publizist 
 Murtuza Məmmədov (1897–1961, genannt Bülbül), aserbaidschanischer Opernsänger, Volkskünstler der UdSSR
 Müslüm Məmmədov, Bürgermeister von Baku (1988–1990)
 Nabi Mammadov (* 1991), aserbaidschanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Nicat Məmmədov (* 1985), aserbaidschanischer Schachspieler
 Novruz Məmmədov (* 1947), aserbaidschanischer Politiker und Ministerpräsident
 Novruzəli Məmmədov (1940–2009), aserbaidschanischer Journalist und Minderheitenaktivist
 Orxan Məmmədov (* 1985), aserbaidschanischer Fußballschiedsrichter
 Rauf Məmmədov (* 1988), aserbaidschanischer Schachgroßmeister
 Rustam Məmmədov (* 2001), aserbaidschanischer Dreispringer
 Samir Məmmədov (* 1988), aserbaidschanischer Boxer
 Sərdar Məmmədov (* 1954), aserbaidschanischer Politiker, besser bekannt als Sərdar Cəlaloğlu
 Seymur Məmmədov (* 1985), aserbaidschanischer Billardspieler
 Sivar Mammadova (1902–1980), sowjetische Bildhauerin
 Teymur Məmmədov (* 1993), aserbaidschanischer Boxer
 Teymur Məmmədov (Ringer) (* 1993), aserbaidschanischer Ringer 
 Xaqani Məmmədov (* 1976), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Xudu Məmmədov (1927–1988), aserbaidschanischer Geologe und Mineraloge
 Ziya Məmmədov (* 1952), aserbaidschanischer Politiker, Verkehrsminister Aserbaidschans

Siehe auch:
 Mamedow
 Məhəmmədov
 Norair Mamedov